Стефано Симончелли (; 12 ноября 1946, Гроттаферрата, Италия — 20 марта 2013, Рим, Италия) — итальянский фехтовальщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976).

В 1975 г. выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира в Будапеште в командных соревнованиях рапиристов. На летних Олимпийских играх в Монреале (1976) в составе национальной сборной стал серебряным призёром в командном фехтовании на рапирах.

По окончании спортивной карьеры остался в спорте: работал менеджером, избирался вице-президентом итальянской федерации фехтования и техническим директором соревнований Frascati scherma. Его сын Лука и дочь Марта пошли по стопам отца и имели серьёзные успехи в национальных и международных турнирах.

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/si/stefano-simoncelli-1.html 
 https://web.archive.org/web/20131020031809/http://www.coni.it/notizie/primo-piano/19007-stefano-simoncelli.html

Фехтовальщики Италии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1972 года